Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) — регіональний фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів, наданих урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Утворений в 1994 році з метою забезпечення боргової, фінансової, грантової та технічної допомоги, а також інших форм підтримки портфельним компаніям, які працюють в Україні та Молдові.

Керівництво 
Президентом і Головним виконавчим директором WNISEF з 1 січня 2015 року була призначена Ярослава Джонсон. На цій посаді вона здійснює керівництво та загальний контроль над впровадженням проєктів WNISEF і водночас залишається членом Ради директорів Фонду. Виконавчим віце-президентом фонду обрано Олену Кошарну, а головним фінансовим та адміністративним директором — Наталя Коваленко.

Напрями діяльності 
Фонд WNISEF реалізує чотири основні програми: Програма сприяння експорту, спрямована на підтримку малих і середніх підприємств з метою їх просування на міжнародних ринках. У межах програми, спільно з Міністерством економічного розвитку та торгівлі було розроблено Національну експортну стратегію та план дій України на 2017—2021 роки. За 100%-го фінансування WNISEF також було створено Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Фонд також надав підтримку проєкту Ukraine House Davos у межах Всесвітнього економічного форуму.

Програма місцевого економічного розвитку, спрямована на пошук ефективних рішень для підтримки зростання економічного потенціалу в регіонах України через зміцнення місцевих громад та розбудови партнерства. Серед реалізованих проєктів програми — платформа для обміну досвідом між лідерами місцевого самоврядування Міжнародний саміт мерів, програма популяризації програмування серед дівчат Technovation Girls, перша українська школа урбаністики CANactions, інкубатор IT-проєктів 1991 Open Data Incubator тощо.

Програма соціального інвестування, спрямована на вирішення соціальних проблем у громадах через надання доступного капіталу, консультування і менторства працює з 2016 року. За час функціонування програми, фондом було надано понад 30 мільйонів гривень кредитів під низькі відсотки для соціальних підприємств, а також інвестовано близько 40 мільйонів гривень у соціальні проєкти.

Програма економічного лідерства, спрямована на формування нового покоління лідерів, які трансформують Україну та Молдову через поширення кращих міжнародних практик і знань зі сфери освіти. Серед проєктів програми — «Навчай для України», який надає доступ до якісної освіти дітям із соціально незахищених груп; Українська Академія Лідерства, яка надає новий формат навчання для випускників закладів загальної середньої освіти; SEED Grant — стипендії для талановитих людей України та Молдови на навчання в одній з 50 найкращих програм MBA в США тощо. За сприяння Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) до Дня української писемності та мови Всеукраїнський рух «Єдині» за участі Ініціативи «Навчай українською» та ГО «Українська гуманітарна платформа» підготували форум «Українська — мова Перемоги».

Результати діяльності 

Фондом було реалізовано понад 50 проєктів. Зокрема, у березні 2004 року WNISEF продав акції виробника будматеріалів «Слобожанська будівельна кераміка» за $13,5 млн, або в 2,5 рази вище за суму своїх інвестицій.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Інвестиційні компанії України